143-й окремий розвідувальний батальйон  — підрозділ військової розвідки Збройних сил України сформований у 2018 році.

Базується у Миколаївській області. Підпорядкований оперативному командуванню «Південь».

Історія 
Доволі молодий військовий організм сформовано за наказом Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України задля відбиття Російської збройної агресії проти України.  Створений відповідно до спільної директиви Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України від 07 квітня 2018 року та наказу командувача військ оперативного командування «Південь» від 11 квітня 2018 року №1528 «Про формування військової частини польова пошта В1053».

Структура 
 управління
 1 розвідувальна рота
 2 розвідувальна рота
 рота глибинної розвідки
 зенітний ракетний взвод
 ремонтний взвод
 польовий вузол зв'язку

Командування 
 Олександр Орлюк

Джерела 
 143 окремий розвідувальний батальйон

Військова розвідка України
Розвідувальні батальйони України
Військові формування у Миколаївській області
Військові формування, засновані 2018
Військові формування у Донецькій області
Засновані в Україні 2018
2018 у Миколаївській області